Die JinJianNan Guangzhou International Women’s Open 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Guangzhou. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 25. September bis 3. Oktober 2004 statt.

Im Einzel gewann Li Na gegen Martina Suchá mit 6:3 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Li Ting/Sun Tiantian mit 6:4 und 6:1 gegen Yang Shujing/Yu Ying.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die JinJianNan Guangzhou International Women’s Open 2004 fand vom 25. bis 27. September 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Guangzhou